Газария — может означать следующее:

 Газария — торговые фактории Генуэзской республики,
 Газария — город в Бангладеш,
 Газария — подокруг в Бангладеш.